Le terme Route 120 peut désigner plusieurs routes :

 BR-120 au Brésil
 Route 120 au Nouveau-Brunswick, Canada 
 Route régionale 120 en Finlande
 Route départementale 120 en Guadeloupe, France
  dans certains pays